The Game — психологическая игра, цель которой — избегать думать о самой игре. Мысль об игре означает поражение, о котором, следуя правилам игры, необходимо заявлять каждый раз, когда оно случается.

В большинстве вариаций игры невозможно выиграть. Игрок может только попытаться не проиграть столько времени, сколько сможет. Игру оценивают по-разному: кто-то находит её бессмысленной и раздражающей; кто-то, наоборот, интересной и увлекательной. По состоянию на 2010 год, в игру играли миллионы людей по всему миру.

Ход игры

Правила 
Есть только три известных правила Игры:
 Все в мире играют в Игру. (Это альтернативно выражается так: "Все в мире, кто знает об Игре, играют в Игру") Человек не может отказаться играть в Игру; для игры не требуется согласия, и никто никогда не может прекратить играть.
 Как только ты думаешь об Игре, ты проигрываешь.
 О проигрыше нужно объявить хотя бы одному человеку (например используя фразу «I Lost The Game»).

В правилах не определено, когда игра заканчивается. Однако один из вариантов утверждает, что Игра закончится, когда премьер-министр Великобритании объявит по телевидению о том, что Игра закончена.

Тактика игры 
Некоторые игроки разработали тактику, с помощью которой вынуждают остальных игроков подумать об Игре и, тем самым, проиграть.
Они делают это написанием граффити со словами «The Game» в общественных местах, на банкнотах или произнося громко «The Game».

Психология 
Игра наглядно показывает, как попытка избегать мысли о чём-то наоборот делает мысли более устойчивыми. Также это явление известно под названием  или  (по-русски — «не думай о белом медведе»).

См. также 
 Мем
 Логическая уловка
 Эффект Стрейзанд

Примечания 

Интернет-культура